Der Begriff Bouenza steht für:
 Bouenza (Departement), ein Departement der Republik Kongo
 Bouenza (Fluss), einen Fluss in der Republik Kongo